Нина Попова:
 Попова, Нина Алексеевна (1905—1992) — советская актриса.
 Попова, Нина Аркадьевна (1900—1969) — советская писательница, один из старейших уральских писателей.
 
 Попова, Нина Георгиевна (род. 1945) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка РСФСР (1984).